L'appellativo può riferirsi a:
 Abd Allah dell'Arabia Saudita
 Abd Allah I di Giordania
 Abd Allah II di Giordania